Concerto pour violon  de Béla Bartók
 Concerto pour violon  de Max Bruch
 Concerto pour violon  de Dmitri Chostakovitch
 Concerto pour violon  de Bohuslav Martinů
 Concerto pour violon  de Felix Mendelssohn
 Concerto pour violon  de Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour violon  de Niccolò Paganini
 Concerto pour violon  de Walter Piston
 Concerto pour violon  de Sergueï Prokofiev
 Concerto pour violon  de Camille Saint-Saëns
 Concerto pour violon  de Karol Szymanowski
 Concerto pour violon  de Henryk Wieniawski